Михаил Фишман:
 Фишман, Михаил Борисович (Борисов; 1949—2020) — советский и российский театральный режиссёр, театральный педагог, телеведущий.
 Фишман, Михаил Владимирович (род. 1972) — российский журналист.